

Cinema 
 The Animal – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan
 Animal (The Animal) – film del 2001 diretto da Luke Greenfield

Musica 
 The Animal – singolo dei Disturbed del 2010

Pagine correlate 
 Animal
 The Animals (disambigua)